Rjabuschinskaja ist der Familienname folgender Personen:

 Jewfimija Pawlowna Rjabuschinskaja (1881–1976), russische Kunstsammlerin
 Tatjana Michailowna Rjabuschinskaja (1917–2000), russische Balletttänzerin

siehe auch
Rjabuschinski